Chelcea:
 Ion Chelcea (1902, ?  1991), un etnograf, sociolog folclorist și muzeolog român
 Septimiu Chelcea (* 1940)

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești